Ли́я Ме́нделевна Глу́скина (1914—1991) — советский -антиковед, доктор исторических наук, профессор Ленинградского пединститута (в качестве совместителя также работала на историческом факультете ЛГУ). Специализировалась на истории Дельф, Афин и полисов, а также переводила Эсхина, Гиперида и Демосфена.

Биография 
Дочь раввина М. А. Глускина, жена историка И. Д. Амусина (1910—1984).

Окончив Ленинградский университет в 1941 году, была отправлена преподавать в деревню под Казанью. После снятия блокады Ленинграда работала на историческом факультете ЛГУ. С 1946 года преподавала в ЛГПИ им. М. Н. Покровского, после его вхождения в состав ЛГПИ им. А. И. Герцена, до 1976 года продолжала работать в нём в должности доцента, а затем профессора кафедры всеобщей истории.

В 1948 году защитила кандидатскую диссертацию «Политическая роль дельфийского оракула (из истории Дельфов VI в. до н. э.)», в 1968 году — докторскую диссертацию «Исследования по социально-экономическим отношениям в Аттике IV в. до н. э.» (в 2-х томах).

Основные работы 
Книги
 Очерки истории древней Греции. — Л., 1958. (в соавт. с К. М. Колобовой)
 Проблемы социально-экономической истории Афин в IV в. до н. э. — Л., 1975.
 История древнего мира. Учебное пособие для студентов-заочников. — М.,1986 (в соавт.)

Статьи
 Дельфы как экономический центр древней Греции // Ученые записки ЛГПИ. XII, 1956. Вып. 2. С. 146—165.
 Афинские метеки в борьбе за восстановление демократии в конце V в. до н. э. // ВДИ. 1958. № 2. С. 70-89.
 Эйсфора в Афинах IV в. до н. э. // ВДИ. 1961 № 2
 Трезенская надпись с декретом Фемистокла // ВДИ. 1963. № 4. С. 35-52.
 Разрешены ли загадки афинской эйсфоры? // ВДИ. 1967. № 2
 Аренда земли в Аттике IV в. до н. э. // ВДИ. 1968. № 2. С. 42-58.
 О некоторых аспектах кредитно-денежных отношений в Аттике IV в. до н. э. // ВДИ. 1970. № 3. С.17-43.
 О специфике греческого классического полиса в связи с проблемой его кризиса. // ВДИ. 1973. № 2$
 Греко-персидские войны // История древнего мира. Т. 2. Расцвет древних обществ. М., 1982. С. 160—181.
 Проблемы кризиса полиса // Античная Греция. Проблемы развития полиса. Т. 2. М., 1983. С. 5-42.

Примечания

Литература 
 К 75-летию Лии Менделевны Глускиной // Вестник древней истории. 1990. № 1;
 Жаркова Г. П., Зельдина О. М., Шарнина А. Б. Лия Менделевна Глускина // Вестник древней истории. 1991. № 3;
 Глускина Лия Менделеевна // Профессора Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена в ХХ в. Биографический справочник / под ред. Г. А. Бордовского, В. А. Козырева. СПб., 2000. С. 94;
 Лисовый И. А., Ревяко К. А. Античный мир в терминах, именах и названиях: Словарь-справочник по истории и культуре Древней Греции и Рима / Науч. ред. А. И. Немировский. — 3-е изд. — Мн: Беларусь, 2001;
 Шарнина А. Б. Глускина Лия Менделевна // Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира. Вып. 2 / под ред. Э. Д. Фролова. СПб., 2003.

Ссылка 
 Статья на сайте «Биографика СПбГУ»

Антиковеды СССР
Эллинисты
Преподаватели Российского государственного педагогического университета
Преподаватели исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Переводчики с древнегреческого языка
Женщины-историки